Länder  (singolare: Land) – Stati federati dell'Austria
 Länder (singolare: Land) – Stati federati della Germania